Црква Свете Софије може бити:

 Црква Свете Софије (Истанбул) (Аја Софија)
 Црква Свете Софије (Охрид)
 Црква Свете Софије (Солун)
 Црква Свете Софије (Софија)

Види још 

 Црква Света Софија, вишезначна одредница